Нижче наведено список 21 муніципалітетів провінції Сиракуза. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Сиракуза